Castor est un nom propre et un nom commun qui peut avoir plusieurs significations :

Animal 
Le mot « castor » est employé dans des noms vernaculaires en français désignant un certain nombre de rongeurs de la même famille. Ce nom désigne notamment :
 Castor, genre biologique, appartenant à la famille des Castoridae qui rassemble les castors « vrais » (rongeur semi-aquatique à queue plate) dont ne subsistent que deux espèces :
 Le Castor d'Europe (Castor fiber) ;
 Le Castor du Canada (Castor canadensis).

Prénom 
 Castor, prénom.

Patronyme 
 Élie Castor (1943-1996), homme politique français.

Personnages 
 Castor, un des deux Dioscures dans la mythologie grecque.
 Castor de Rhodes, historien grec du  av. J.-C.
 « Le Castor », surnom donné à Simone de Beauvoir.

Saints chrétiens 
Plusieurs saints catholiques et orthodoxes portent ce nom :
 Castor d'Alexandrie (), martyr ; fêté le 18 septembre ;
 Castor de Pannonie (), martyr ; fêté le 8 novembre ;
 Castor de Karden ou Castor de Trèves ou Castor de Coblence moine, prêtre et confesseur au diocèse de Trèves, patron de la ville de Coblence en Rhénanie ; fêté le 13 février ;
 Castor d'Apt (mort vers 420), fondateur de l'abbaye de Mananque, puis évêque d'Apt († vers 420) ; fêté le 21 septembre

Astronomie 
 Castor est une étoile de la constellation des Gémeaux (α Geminorum);
 CASTOR est un projet de télescope spatial de l'Agence spatiale canadienne.

Toponymes 

 Castor, sommet des Alpes pennines à la frontière entre la Suisse et l'Italie, culminant à .
 L'îlot Castor est, avec l’Îlot Pollux, l’une des deux petites îles rocheuses au sud-est de l’île du Lion, au large des côtes de l'Antarctique, relevant de la Terre Adélie

Plusieurs localités portent ce nom :
 Castor, bourg en Alberta (Canada) ;
 Castor, village en Louisiane (États-Unis).
 Castor, paroisse civile dans le Cambridgeshire (Angleterre).

Plusieurs lacs portent ce nom :
 Lac aux Castors (La Minerve), dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada;
 Lac aux Castors (Montréal), bassin artificiel aménagé sur le Mont-Royal, à Montréal, au Québec (Canada).

Cours d'eau 
Plusieurs cours d'eau portent ce nom:

Rivière Castor (Castor river), rivière en Alberta (Canada).
 Rivière Castor (Castor river), rivière en Ontario (Canada).
 Rivière de la Queue de Castor, un affluent du Lac Gabriel (rivière Opawica), dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Canada.
 Rivière au Castor, rivière dans l'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, au Canada.
 Rivière au Castor Est, rivière de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rivière aux Castors (rivière du Sault au Mouton), coulant dans Lac-au-Brochet et Longue-Rive, dans la MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec, au Canada.
 Rivière aux Castors (rivière aux Sables), coulant dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Rivière du Castor (rivière à l'Ours), un affluent de la rivière à l'Ours, coulant dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.
 Rivière du Castor-Qui-Cale, un affluent de la rivière Manouane, coulant dans le territoire non organisé du Mont-Valin, dans la MRC Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Rivière aux Castors Noirs, un affluent de la rivière Batiscan, en Haute-Batiscanie, Mauricie et Capitale-Nationale, au Québec, Canada.

Castor, ruisseau en Louisiane (États-Unis);
 Castor (Castor river) rivière du Missouri (États-Unis).

Astronautique 
 Castor (D5B), satellite artificiel français lancé en 1975 ;
 Castor, famille d'étages de fusée ;
 Castor est un vaisseau spatial inhabité mis en place par l'Agence spatiale italienne.

Édition 
 Le Père Castor est une collection de l'éditeur Flammarion pour les enfants de 1 à 10 ans.
 La Patrouille des Castors est une série de bande dessinée.
 Le Castor astral est une maison d'édition française.
 Le Petit Castor est un dessin animé de la fin des années 1970.

Marine 
 Le Castor, un mouilleur de mines de la marine nationale française (1928-1942)
 Le Castor, patrouilleur de la composante marine de l'armée belge.

Autres sens 

 Castor affairé, problème d'informatique théorique qui présente une fonction non calculable.
 Concours Castor ou Castor informatique, est une compétition d'informatique qui permet d'éveiller l'intérêt pour les sciences du numérique auprès des jeunes.
 Castor est un véhicule chenillé des Expéditions polaires françaises.
 Les Castors constituent un mouvement d'autoconstruction coopérative, né après la Seconde Guerre mondiale en France et actif surtout entre 1950 et 1960. Le nom a aussi été donné à plusieurs de leurs réalisations.
 Les quartiers Castor à Buxerolles (banlieue de Poitiers), Marseille et à Lyon sont des ensembles de maisons résidentielles construites coopérativement dans les années 1960.
 Castor est un framework Java.
 Castor (en anglais, ), conteneur de stockage et de transport du combustible nucléaire (ou château de transport) et de déchet radioactif.
 Cerro Castor est une station de sports d’hiver située en Terre de Feu.
 Les Castors Juniors sont une troupe scoute dans l'univers des canards créé par les studios Disney.

Voir aussi 
 

Homonymie de saints chrétiens
Homonymie de bateaux